

Anno 
 1110 – (MCX in numeri romani) è un anno dell'XII secolo. 
 1110 a.C.

Matematica 
 1110 – numero naturale.

Astronomia 
 1110 Jaroslawa – asteroide della fascia principale del sistema solare.